Kateryna Bondarenko e Sharon Fichman erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Caroline Dolehide e Asia Muhammad hanno sconfitto Heather Watson e Zheng Saisai con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (quarti di finale)
  Caroline Dolehide /  Asia Muhammad (campionesse)

  Arantxa Rus /  Tamara Zidanšek (primo turno) 
  Lara Arruabarrena Vecino /  Ellen Perez (semifinale)

Wildcard 

  Fernanda Contreras /  Marcela Zacarías (primo turno)

  María Camila Osorio Serrano /  Renata Zarazúa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2021